Dubray ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Gabrielle Dubray (1855–1930), Bildhauerin
 Gabriel-Vital Dubray (1813–1892), Bildhauer